Un sultan est un monarque musulman.

Science 
 Sultan, acronyme de Subtelomeric Long Tandem repeat, une séquence répétitive longue constitutive de sous-télomères.

Personnalités 
 Jacqueline Marthe Sultan, femme politique guinéenne ;
 Sultan, rappeur français ;
 Niv Sultan (1992-), actrice et mannequin israélienne ;
 Rehana Sultan, actrice indienne ;
 Wafa Sultan, médecin psychiatre syrienne ;
  .

Toponyme 
 Sultan, ville américaine de l'État de Washington

Cinéma 
 Sultan, personnage de fiction de l’univers de Disney
 Sultan, film indien sorti en 2016

Prénom 
Sultan est un prénom.

Autre 
 Sultan, nom de code de la Rafle de Marseille en 1943

Voir aussi